

Astronomia 
 230631 Justino – asteroide della fascia principale

Persone 
 Cristiane Justino – lottatrice di arti marziali miste e thaiboxer brasiliana
 Fábio Augusto Justino – calciatore brasiliano
 Gilmara Justino – cestista brasiliana